Silvertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Silvertjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 678765-138263), sjö i Älvdalens kommun, 
Silvertjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 678769-138292), sjö i Älvdalens kommun, 
Silvertjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,7 ha)
Silvertjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Stora Silvertjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Silvertjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 707291-134761), sjö i Åre kommun,  (4,7 ha)
Silvertjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 707292-134726), sjö i Åre kommun, 
Silvertjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 707303-134785), sjö i Åre kommun,  (4,51 ha)
Silvertjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 707329-134759), sjö i Åre kommun, 
Silvertjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723575-169453), sjö i Skellefteå kommun, 
Silvertjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724002-169911), sjö i Skellefteå kommun, 
Silvertjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (7,03 ha)
Silvertjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (4,52 ha)
Silvertjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (8,59 ha)

Se även
Silvtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn